Zodíaco — faixa de constelações por onde transitam o sol, a lua e os planetas
The Zodiac  — filme de 2005 dirigido por Alexander Bulkley
Zodíaco (filme) — produção de 2007 com Jake Gyllenhaal e Mark Ruffalo
Zodiako — personagem de história em quadrinhos criado por Jayme Cortez

Ver também 
Os Cavaleiros do Zodíaco — série japonesa de mangá
Assassino do Zodíaco — assassino em série norte-americano

Desambiguações de cinema